Cornelis Calkoen (1639-1710)
Cornelis Calkoen (1696-1764)